Il nome Isabella del Portogallo (o Isabella d'Aviz) può riferirsi a:

Isabella di Aragona (1271-1336) detta anche Sant'Elisabetta del Portogallo, regina consorte del Portogallo e dell'Algarve dal 1282 al 1325.
Isabella d'Aviz (1397-1471), duchessa consorte di Borgogna in quanto moglie di Filippo III di Borgogna;
Isabella d'Aviz (1432-1455), Duchessa di Coimbra e regina consorte del Portogallo dal 1445 alla sua morte come moglie di Alfonso V del Portogallo
Isabella d'Aviz (1428-1496), regina di Castiglia e madre di Isabella di Castiglia;
Isabella d'Aviz (1459-1521) (o Isabella di Viseu), figlia di Ferdinando d'Aviz  e consorte di Ferdinando II di Braganza;
Isabella d'Aviz (1503-1539), imperatrice, regina di Spagna, ecc. moglie dell'imperatore Carlo V e madre di Filippo II di Spagna.